LNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Horsching, Linz, Austria